Rue Le Nôtre peut faire référence à :
 la rue Le Nôtre à Dijon
 la rue Le Nôtre à Nantes
 la rue Le Nôtre à Paris